Џентри има више значења:
 Округ Џентри (Мисури)
 Џентри (Арканзас)
 Џентри (Мисури)